Список эпизодов американского мистико-приключенческого телесериала «Сонная Лощина», осовремененной адаптации рассказа «Легенда о Сонной Лощине», написанного Вашингтоном Ирвингом. Сериал создан Алексом Куртцманом, Роберто Орси, Филлипом Исковым и Леном Уайзманом.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders"  style="text-align:center;"
|- class="wikitable" style="text-align: center;"
! style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! style="padding: 0 8px;" | Финал сезона
|-
| style="background:#58445e;"|
| 1
| 13
| 16 сентября 2013
| 20 января 2014
|-
| style="background:#572803;"|
| 2
| 18
| 22 сентября 2014
| 23 февраля 2015
|-
| style="background:#1B4D3E;"|
| 3
| 18
| 1 октября 2015
| 8 апреля 2016
|-
| style="background:#4B3621;"|
| 4
| 13
| 6 января 2017
| 31 марта 2017
|}

Список серий

Сезон 1 (2013-14)

Сезон 2 (2014-15)

Сезон 3 (2015-16)

Сезон 4 (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Экранизации произведений Вашингтона Ирвинга
Сонная Лощина